Муа́з (Моаз, ;  — приют, убежище) — мужское имя арабского происхождения.
 Муаз ибн Джабаль (ум. в 640) — один из сподвижников пророка Мухаммада.
 Муаз аль-Харра (ум. в 803) — арабский грамматист из Куфы.
 Ахмед Муаз аль-Хатиб (род. 1960) — сирийский политический деятель.
 Малик Муаз — саудовский футболист, нападающий сборной Саудовской Аравии и клуба «Аль-Ахли».
 Муаз аль-Касасиба — иорданский военный лётчик, который был захвачен боевиками Исламского государства Ирака и Леванта и сожжён заживо.
 Амир Муаз (Умар Шейхулаев) — лидер экстремистской группировки Джамаат Шариат.

Арабские имена